Buzea ist der Familienname folgender Personen:

 Constanța Buzea (1941–2012), rumänische Dichterin
 Ion Buzea (* 1934), rumänischer Opernsänger (Tenor)